Hérens peut renvoyer :

 au district d'Hérens, subdivision territoriale du canton du Valais (Suisse) ;
 au val d'Hérens, vallée alpine orientée Nord-Sud dans le canton du Valais (Suisse) ;
 à la vache d'Hérens, race bovine originaire du Val d'Hérens et utilisée pour les combats de reines.